

Patronyme 

 Brendan Garard, joueur australien de hockey sur gazon

Toponyme

Prénom 
 Garard Green (1924-2004), acteur et commentateur britannique.